L'edifici Xifré, o Hospital Xifré, és un edifici públic d'Arenys de Mar construït per iniciativa de l'indià Josep Xifré i Casas com a «hospital per a pobres malalts», amb escriptura pública atorgada pel notari Joan Prats el 27 de desembre de 1849, i un cost final de prop de 500.000 pessetes.

Edifici 
L'edifici ha estat atribuït als arquitectes Josep Buixareu Gallart i Francesc Vila, i és d'estil neoclàssic català. Té una planta en forma de «U», amb un cos rectangular de 53 x 14 m i amb dos petits cossos que sobresurten als extrems per la part posterior assolint els 22 m. Tot l'edifici és format per voltes de quatre punts sobre pilars de maó, formant tres llargues crugies, que als dos extrems es converteixen en quatre (el sector que sobresurt a les ales laterals és, de fet, una altra crugia). Tant la planta baixa com els dos pisos tenen la mateixa estructura. L'exterior de l'edifici és força llis, amb pilastres acanalades adossades i una lleugera cornisa en la divisió dels pisos. La planta baixa és formada per tot un seguit d'arcs de mig punt, el primer i segon pis tenen obertures rectangulars en sentit vertical amb balcons. Coronaven l'edifici grups escultòrics i un fris de terracota, ara desapareguts a causa de les gelades, que donaven al conjunt un contrast cromàtic, característic de determinats edificis del neoclassicisme català.

Es va començar a construir el 1844 i les obres van finalitzar el 1848. Les escultures (avui desaparegudes) van ser obra de Damià Campeny.

Panteó de Josep Xifré i Casas 

En morir en Josep Xifré a Barcelona, a la seva torre d'Horta, el 7 d'agost de 1856, el seu fill, Josep Xifré Downing, gestionà el trasllat de les seves restes a la capella de l'hospital d'Arenys. Va voler-li construir un magnífic mausoleu i per a això va cridar Charles Gumery, que havia conegut en un dels seus habituals sojorns a París i, d'aquesta manera, des del 7 d'agost de 1861 (cinc anys després de la seva mort), Xifré reposa al panteó de la cripta de l'edifici Xifré amb el següent epitafi: «Josep Xifré i Casas, qui, del seu patrimoni, fundà aquesta casa per a la cura dels malalts».

Ús 
 1849-1866: Hospital 
 1867-1926: Escola de les monges franceses de la Presentació
 1940-1959: Preventori del Frente de Juventudes
 1960-1980: Alberg juvenil associat a l'YHA.
 1981-1989: Institut de Batxillerat 
 1990-1996: Seu dels Jutjats d'Arenys
 1996-avui: Escola taller i altres serveis municipals

Vegeu també 
 Porxos d'en Xifré
 Josep Xifré i Casas
 Col·legi La Presentació
 Arenys de Mar
 Teatre Principal (Arenys de Mar)

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 

 Web d'Arenys de Mar
 Edifici Xifre seu de l'Ajuntament

Edificis d'Arenys de Mar
Edificis d'indians de Catalunya
Patrimoni monumental d'Arenys de Mar